VM i snooker 2002, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 20 april–6 maj 2002. Peter Ebdon vann sin första och enda VM-titel, efter att ha slagit Stephen Hendry i finalen med 18–17, en av de mest spännande finalerna i VM-historien.

Händelser under turneringen 
 Peter Ebdon var i final för andra gången, 1996 förlorade han mot Stephen Hendry. Han skulle komma att gå till final även 2006, men föll där mot Graeme Dott.

 Stephen Hendry gick till final för nionde gången, ett nytt rekord. Det tidigare rekordet på åtta delade han med Steve Davis.

 Hendry gjorde 16 centuries under detta VM, vilket var nytt rekord. Det tidigare rekordet hade John Higgins från 1998 med 14.

 Inte heller Ronnie O'Sullivan lyckades försvara sin första titel, han råkade ut för The Crucible Curse och föll mot Stephen Hendry i semifinalen.

 Steve Davis misslyckades med att kvalificera sig för VM för andra året i rad, han föll i kvalspelet mot finländaren Robin Hull. Hull blev därmed den förste finländaren, och den andre spelaren från Norden, att delta i VM. 

 Den troligen mest kände snookerdomaren genom tiderna, John Williams, gjorde sin tionde och sista final. Tidigare hade han bland annat dömt Cliff Thorburns maximumbreak 1983 och maratonfinalen 1985 mellan Steve Davis och Dennis Taylor. Williams drog sig tillbaka kort efter detta VM.

 Stuart Bingham var mycket nära att göra ett maximumbreak men missade sista svart.

 Blivande världsmästaren Shaun Murphy gjorde VM-debut. 

 Det gjordes 68 centuries i detta VM, ett nytt rekord med bred marginal som inte skulle komma att slås förrän 2009.

Resultat

Externa länkar 
 https://web.archive.org/web/20130416080933/http://www.cajt.pwp.blueyonder.co.uk/world.html

2002 i Storbritannien
Snookersäsongen 2001/2002
2002
Sportevenemang i Sheffield